Zwaluwen (Hirundinidae), een familie uit de orde van zangvogels
Zwaluw (lucifer), een lucifermerk
Zwaluw (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk

Zie ook
De Zwaluw (doorverwijspagina)
Zwaluwen (doorverwijspagina)